Аккордные пункты — общее название договоров, заключённых сословиями прибалтийских городов и местностей в процессе капитуляции при завоевании русской армией в ходе Северной войны. Пункты содержали условия перехода данного сословия в русское подданство и были позднее подтверждены Петром I. Пункты послужили одной из основ Прибалтийского гражданского права.

Список соглашений 
Список аккордных пунктов по:
 Аккордные пункты, заключённые между Лифляндским дворянством и фельдмаршалом Шереметевым
 Сохранение Аугсбургского исповедания
 Права дворянского и земского состояний (сословий)
 В порядке общественных учреждений
 В порядке службы
 В порядке суда и уголовных дел
 В порядке податей и повинностей
 По имуществу
 Пункты, разрешённые императором Петром I 12 октября 1710 года
 Пункты для города Риги, утверждённые фельдмаршалом Шереметевым 4 июля 1710 года
 Свободное отправление Аугсбургского исповедания
 Общее подтверждение привилегий
 Права городского состояния в составе общества
 Городские учреждения
 Общественные городские имущества
 Права городского состояния, в особенности каждому лицу принадлежащие
 Права в порядке податей и повинностей
 Пункты для города Риги, разрешённые Петром I 12 октября 1710 года
 Аккордные пункты Эстляндского дворянства (29 сентября 1710 года)
 Сохранение Аугсбургского исповедания
 Общее подтверждение прав и привилегий
 Права в составе дворянского общества
 Восстановление ландратов и ландмаршалов
 Устройство ландтага
 Земское учреждение в порядке полиции и суда
 Права дворянства и земства, в особенности каждому лицу принадлежащие
 В порядке уголовного суда
 По имуществу и обязательствам
 Права в порядке податей и повинностей
 Аккордные пункты города Ревеля (29 сентября 1710 года)
 Сохранение свободы Аугсбургского исповедания
 Общее подтверждение привилегий
 Права городского состояния в составе городского общества
 Городские доходы и имущества
 Законы гражданства и учреждений судебных
 Права городского состояния, в особенности каждому лицу принадлежащие
 В порядке суда и уголовных дел
 В порядке службы
 В порядке налогов и повинностей
 По имуществу и по обязательствам
 В отношении торговли

Примечания 

История Прибалтики
История Российской империи
Северная война